Грелевский — фамилия. Известные носители:
 Грелевский, Казимеж
 Грелевский, Стефан